Off peut désigner :
 Le « off », un terme de journalisme ;
 Off, groupe de musique électronique fondé en 1985 ;
 Off!, groupe de punk hardcore fondé en 2009 ;
 Off, un jeu vidéo sorti en 2008.